Гитарное соло Брайана Мэя — гитарная композиция, созданная Брайаном Мэем в конце 1960-х и впервые включённая в песню группы Smile «Blag», написанную Роджером Тейлором. Впоследствии это соло включалось в разнообразные композиции Queen:
 «Liar» — небольшие части соло присутствуют в демозаписи 1971 года (с «De Lane Lea Studios»), а также на некоторых живых выступлениях.
 «Son and Daughter» — соло игралось целиком на концертах и на записях с сессий для BBC (от 25 июля и 3 декабря 1973 года).
 «Brighton Rock» — соло игралось целиком и было записано в альбомной версии. Именно поэтому оно наиболее известно как гитарное соло «Brighton Rock», хотя собственно песня резко от него отличается. На некоторых концертах соло начиналось после начала собственно «Brighton Rock», а заканчивалась репризой из «Son and Daughter».
 В 80-х оно зачастую игралось отдельно, при этом иногда продолжая именоваться «Brighton Rock».
 На «Party at the Palace» Мэй исполнил часть гитарного соло во время исполнения гимна Великобритании «God Save the Queen».

Это соло стало единственной композицией, исполнявшейся Queen на всём протяжении существования, на всех концертах, начиная с 1971 и вплоть до 1986 года.

На концертах соло как правило обогащалось импровизациями, благодаря которым оно длилось от 3 до 12 минут. Зачастую в середине соло встречаются лёгкие фолк-роковые партии.

В театре 
В  году хореограф Морис Бежар использовал это гитарное соло, наряду с различными песнями группы Queen, в своём балете «Дом священника».

Примечания